Silver Spring puede hacer referencia a:

 Silver Spring (Maryland)
 Municipio de Silver Spring (Pensilvania)
 Silver Spring (Metro de Washington)

Otros 
 Silver Springs